Гвемар IV (около 1013—3 июня 1052 года) — сын и наследник Гвемара III, князь Салерно в 1027—1052 годах, герцог Амальфи в 1039—1052 годах, князь Капуи в 1038—1047 годах. Последний значительный политический деятель из числа лангобардских князей Южной Италии. В своих целях использовал норманнов, чем способствовал последующему завоеванию ими Южной Италии.

Биография

Ранние годы 
Гвемар IV был старшим сыном Гвемара III и его второй жены Гаительгримы Капуанской. После смерти своего единокровного брата Иоанна (III) стал соправителем отца (1018 год).

В 1022 году во время своего итальянского похода император Генрих II осадил город Салерно, но не смог взять его. Гвемар III, тем не менее, заверил императора в своей покорности и выдал сына в качестве заложника. Юный Гвемар был передан Генрихом II папе Бенедикту VIII и был впоследствии освобождён.

Завоевание Капуи 

В 1027 году Гвемар IV вступил на престол, а ввиду его несовершеннолетия Салерно сначала правила его мать Гаительгрима, находившаяся под влиянием своего брата Пандульфа IV Капуанского, прозванного Волком из Абруцци. Первоначально Гвемар IV находился в дружеских отношениях со своим дядей Пандульфом, но после того, как последний обесчестил племянницу салернского князя, начал с ним войну. На свою сторону Гвемар IV переманил Райнульфа Дренго — важнейшего союзника капуанского князя. В 1037 году Гвемар IV призвал на помощь двух императоров Конрада II и Михаила IV, в своих письмах описывая беззакония Волка из Абруцци. На призыв отозвался Конрад II, в начале 1038 года вторгшийся в Южную Италию.

В результате военной кампании 1038 года Пандульф IV был изгнан из Капуи и бежал в Константинополь, где был арестован. В мае 1038 года Конрад II передал княжество Капую Гвемару IV. По просьбе Гвемара Конрад II признал за Райнульфом Дренго право на владение графством Аверса, а последний стал вассалом Салерно.

В апреле 1039 года Гвемар IV захватил Амальфи под предлогом защиты свергнутого и ослеплённого герцога Мансо II, низложил местного правителя и стал герцогом Амальфи. В июле 1039 года Гвемар IV захватил соседний Сорренто и отдал его вместе с титулом герцога своему брату Ги. В 1040 году Гвемар IV захватил на короткое время Гаэту, но уже в 1041 году в местных официальных документах в качестве герцога упоминается местный уроженец Лев. В следующем 1042 году Гаэту захватил Райнульф Дренго, заняв герцогский трон уже в качестве вассала Гвемара.

В 1038 году по пути на Сицилию византийский полководец Георгий Маниак посетил Гвемара IV. Последний, подтверждая свою лояльность Византии, позволил своим норманнским наёмникам, во главе с Вильгельмом Отвилем, присоединиться к византийской армии.

Альянс с норманнами и принятие титула герцога Апулии 
В 1040 году, пока византийская армия находилась в экспедиции на Сицилии, апулийские лангобарды подняли восстание. Вскоре к восставшим присоединились две группы норманнов: первая — во главе с Райнульфом Дренго, вторая — с Вильгельмом Отвилем, успевшим рассориться с Маниаком. Гвемар IV, являясь сеньором одного и нанимателем другого, поддерживал их в войне против Византии. В 1042 году норманны избрали своего предводителя Вильгельма графом Апулии, а для придания новому титулу законности признали своим сеньором Гвемара IV. Гвемар принял новый титул герцога Апулии и Калабрии (1043 год). Ответный ход Византии не заставил себя ждать: в 1042 году Пандульф Капунский был освобождён из константинопольской темницы и вернулся в Италию.

Отношения с норманнами не были для Гвемара безоблачными. В 1045 году умер Райнульф Дренго, и, не дожидаясь одобрения Гвемара, норманны избрали новым графом Аверсы Асклетина, а после скорой смерти последнего — Райнульфа II. Гвемар выразил своё неодобрение, и Райнульф II тотчас принял сторону Волка из Абруцци. В противовес изменившему Райнульфу II Гвемар демонстративно поддерживал Отвилей: после смерти Вильгельма (1046) князь признал титул графа Апулии за Дрого Отвилем и дал ему в жёны свою сестру Гаительгриму.

Ослабление Салерно после 1047 года 
В 1047 году в южноитальянские дела вмешался император Генрих III. Сочтя усиление Салерно опасным, император запретил Гвемару титуловаться герцогом Апулии и Калабрии, а также вернул Капую Пандульфу IV. Райнульф II, граф Аверсы, и Дрого, граф Апулии, стали непосредственным вассалами Генриха III, навсегда выйдя из-под сюзеренитета княжества Салерно.

Гвемар, тем не менее, сохранил до конца жизни добрые отношения с Отвилями. Обстоятельства позволили ему восстановить свой авторитет и в Аверсе. В 1048 году Райнульф II умер, его малолетнему сыну требовался опекун. Таковым мог стать ближайший родственник Ричард Дренго, но он находился в плену у Дрого Отвиля. Гвемар уговорил Дрого отпустить Ричарда, последний прибыл в Аверсу, отстранил от власти малолетнего графа (судьба его неизвестна) и сам стал следующим графом Аверсы. В результате Гвемар восстановил добрые отношения и с этим норманнским государством.

Убийство Гвемара IV и месть за него 
3 июня 1052 года Гвемар IV был убит в гавани Салерно своими четырьмя шуринами — сыновьями графа Теанского. Старший из них Пандульф провозгласил себя князем Салерно. В руках убийц оказалась вся салернская правящая династия, за исключением Ги, герцога Сорренто, брата Гвемара IV. Ги немедленно обратился за помощью к норманнам.

Салерно был осаждён объединёнными отрядами норманнов и Сорренто. В руки Ги попали семьи убийц Гвемара, и он выменял их на Гизульфа, старшего из сыновей убитого князя. В скором времени убийцы капитулировали, и Ги поклялся сохранить их жизни. Но норманны, не считая себя связанными чужой клятвой, умертвили четырёх принцев Теанских и их 36 сторонников, по одному за каждую рану, обнаруженную на теле Гвемара IV.

После этих событий на престол Салерно вступил старший сын Гвемара IV Гизульф II.

Итоги правления 
Гвемар IV был последним могущественным властелином из числа лангобардских князей Южной Италии. Помимо Салерно, в зените своей славы он владел Капуей, Амальфи и Гаэтой, а также был признан норманнами герцогом Апулии и Калабрии — областей, которые предстояло освободить из-под власти Византии. Даже после того, как Капуя и новосозданные норманнские владения были выведены Генрихом III из-под прямой власти Салерно, Гвемар IV продолжал оставаться наиболее влиятельным правителем на юге Италии.

Семья и дети 
Гвемар IV женился не позднее 1032 года на Джемме, дочери графа Теанского (возможно Лайдульфа Капуанского). Известно о, как минимум, шести их сыновьях и четырёх дочерях. Старший сын и соправитель Гвемара Иоанн (IV) умер в 1039 году, второй — Гизульф II был возведён в ранг соправителя в 1042 году и наследовал отцу в 1052 году. Старшая дочь Гвемара IV Сишельгаита вышла замуж за Роберта Гвискара, другая (Гаительгрима) — за его старшего брата Дрого. Ещё два норманнских властителя Хэмфри Отвиль и Жордан I Капуанский были, возможно, женаты на дочерях Гвемара IV.

Литература 
 

Родившиеся в 1010-е годы
Правители Европы XI века
Князья Салерно
Князья Капуи
Графы и герцоги Апулии